Toto je seznam obcí v departementu Haute-Vienne ve Francii, jichž je celkem 201:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Vienne